Лютий — другий місяць року в григоріанському календарі

Прізвище

Лютий 
 Лютий Василь Іванович (нар. 1973) — український бандурист і народознавець.
 Лютий Віталій Анатолійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Лютий Владислав Олексійович (нар. 1970) — радянський та український футболіст, що виступав на позиції півзахисника.
 Лютий Володимир Іванович (нар. 1962) — радянський та український футболіст.
 Лютий Григорій Іванович (нар. 1949) — український поет.
 Лютий Григорій Михайлович (1924—1986) — сержант радянського стрілецького полку, герой Радянського Союзу.
 Лютий Дмитро Олексійович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Лютий Євген Михайлович (нар. 1943) — доктор технічних наук, професор, академік Лісівничої академії наук України.
 Лютий Іван Ігорович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Лютий Ілярій (1912—1945) — український військовик, командир Тернопільського куреня УПА
 Лютий Олександр Сергійович (1920—1944) — радист радянського взводу зв'язку, герой Радянського Союзу.
 Лютий Тарас Володимирович (нар. 1972) — український філософ і письменник.
 Лютий-Лютенко Іван Макарович (1897—1989) — військовий та громадський діяч, підприємець, меценат; старшина Запорізької дивізії, повстанський отаман Холодного Яру (1919 — 1922); сотник Армії УНР.
 Лютий Орест (1968) — сценічне ім'я українського актора, телеведучого та письменника Антіна Мухарського.

Люта 
 Люта Євгенія Юріївна (нар. 1979) — російська акторка театру і кіно.
 Люта Олександра Валеріївна (нар. 1977) — українська акторка театру і кіно, заслужений артист України.

Географічні об'єкти 

 Лютий — нині зниклий хутір в Україні, Лозівському районі Харківської області
 Лютий — струмок в Удмуртії (Росія), ліва притока Лекми

Примітки 

Українські прізвища